Dit is de wereldranglijst van november 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 november 2006.

Mannen 11